Комиссарский Сад — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Комиссарский Сад — деревня в Березинском районе Минской области.
 Комиссарский Сад — деревня в Червенском районе Минской области.